Christian Dauriac (1952) – giornalista francese
 Jacqueline Dauriac (1945) – pittrice francese
 Lionel Dauriac (1847-1923) – musicologo e filosofo francese 
 Romain Dauriac (1982) – giornalista francese